Mourad Amarsy, né le  à Madagascar, et mort le  à Bombay en Inde. Il devient en 1986 le président-directeur général de la griffe Princesse tam.tam.

Le mercredi , en compagnie de sa femme Loumia Hiridjee, fondatrice de la marque, il trouve la mort lors des attaques terroristes du 26 novembre 2008 à Bombay. Les corps du couple sont retrouvés vendredi  à l'Oberoi/Trident, l'un des deux hôtels de luxe pris d'assaut par un groupe armé appelé les « Moudjahidin du Deccan », jusqu'alors inconnu.

Notes et références 

Homme d'affaires français
Naissance dans la colonie de Madagascar et dépendances
Naissance en juin 1959
Décès en novembre 2008
Décès à 49 ans
Mort assassiné en Inde
Victime du terrorisme islamiste
Décès à Bombay
Personnalité inhumée au cimetière parisien de Thiais
Victime d'attentat